Justicia paxiana es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de Uganda, Tanzania, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Burundi.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia paxiana The Plant List.

paxiana